Erlangen steht für:

 Erlangen, Großstadt im Regierungsbezirk Mittelfranken, Bayern
 Erlangen (Schiff, 1889), deutsches Kombischiff der Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft (DADG)
 Erlangen (Schiff, 1929), deutsches Frachtturbinenschiff

Erlången steht für:

 Erlången, alternative Schreibweise von Ärlången, See in Schweden